Hiro – Krótkometrażowy serial animowany
 Jacek Hiro – polski muzyk